Alexis asociado a Riquezas por lo general le gusta más las aventuras y lo paranormal como la psicología tradicional y astral.

Personas
 Alejo (nombre), forma diferente en español y en otros idiomas del nombre propio Alejo;
 Alejandro (nombre), diminutivo ambiguo del nombre Alejandro/a;
 Alexis (historietista), el seudónimo del historietista francés Dominique Vallet;
 Alexis de Turios, poeta cómico griego nacido en Turios que vivió en la Magna Grecia;
 Alexis Sánchez, futbolista chileno.
 Alexis Díaz Pimienta, escritor y repentista cubano.

Divisiones administrativas en Estados Unidos
 Alexis (Alabama), comunidad en el condado de Cherokee, Alabama;
 Alexis (Illinois), villa en el condado de Warren, estado de Illinois;
 Municipio de Alexis (condado de Butler, Nebraska)
Tecnología
 ALEXIS''', siglas de Array of Low Energy X-ray Imaging Sensors;

Nombres ambiguos